Krka (bedrijf), een Sloveens farmaceutisch bedrijf
Krka (Ivančna Gorica), een plaats in Slovenië
Krka (rivier in Kroatië), een Kroatische rivier in Dalmatië
Krka (rivier in Slovenië), een Sloveense rivier
Krkawatervallen, een serie watervallen in Kroatië
Nationaal park Krka, een Nationaal Park in Kroatië